Séverine Beltrame e Julie Coin erano le detentori del titolo, ma la Beltrame non ha partecipato perché si è ritirata dal tennis professionistico nel giugno 2013. Coin ha fatto coppia con Ana Vrljić.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez de Touraine 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julie Coin e Ana Vrljić che hanno battuto in finale Andrea Hlaváčková e Michaëlla Krajicek 6–3, 4–6, [15–13].

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Michaëlla Krajicek (finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (semifinali)

  Julie Coin /  Ana Vrljić (Campionesse)
  Marta Domachowska /  Magda Linette (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez de Touraine 2013